Такмичење у класичном кајаку двоседу (К-2) на 10.000 м  на Летњим олимпијским играма 1948. одржано је 11. августа на стази Хенли краљевске регате. 

Учествовало је 30 кајакаша у 15 посада из 15 земаља који су веслали само финалну трку.

Освајачи медаља

Резултати

Финале

Биланс медаља у трци К-2 10.000 м после 2 такмичења на ЛОИ (1936—1948) 

 Екипно

 Појединачно, са најмање 2 медаље

</center>

Спољашње везе 
1948 Summer Olympics official report. pp 312.
 Резултати такмичења у класичном кајаку двоседу  К-2 на 10.000 м на ЛОИ 1948. sports-reference.com

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма 1948.